Balilla – nomignolo del popolare patriota genovese Giovan Battista Perasso (1735-1781), da cui nacque il termine
 Balilla – nome di una varietà di frumento creata da Nazzareno Strampelli
 Balilla – sommergibile della Regia Marina varato nel 1915
 Balilla – sommergibile della Regia Marina varato nel 1927
 Fiat 508 Balilla – automobile prodotta negli anni trenta
 Opera nazionale balilla – organizzazione giovanile fascista
 Calcio balilla – gioco noto anche come biliardino
 Classe Balilla – classe di sommergibili sviluppata negli anni venti
 Ansaldo A.1 Balilla – aereo da caccia biplano della Regia Aeronautica
 CANT Z.1010 Balilla – prototipo di aereo da turismo della Cantieri Riuniti dell'Adriatico
 La Balilla – canzone popolare milanese, scritta da Italo Corrias e interpretata da diversi cantanti italiani tra cui Nanni Svampa, Enzo Jannacci, Mina, Giorgio Gaber, Maria Monti e I Gufi
 Moschetto Balilla – fucile utilizzato dai bambini italiani durante il ventennio fascista.
 Il Balilla – settimanale illustrato italiano
 Francesco Balilla Pratella – compositore e musicologo